Yoshihisa Hirano – compositore giapponese
 Yoshihisa Hirano – giocatore di baseball giapponese